China Open 2006 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP International Series w sezonie 2006 z cyklu China Open rozgrywany w dniach 11–17 września 2006 roku w Pekinie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 475 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006 w Chinach
2006